Колуцкие () — польский дворянский род герба Помян, владевший поместьями в Куявском воеводстве.

Из рода Колуцких известны:
 Шимон (Симон; 1565—1647) — краковский каноник и королевский секретарь, с 1638 председатель коронного трибунала. Опубликовал «Constitutiones et decreta diocesana in Synodi Plocensi etc.». 
 Августин — земский судья иновроцлавский (умер в 1720), опубликовал «Promptuarium legum et constitutionum Regni ас Magni Ducatus Lithuaniae etc.» (Познань, 1699); «Thron ojczysty albo patac wiecrności w Krótkiem zebraniu monarchów» (Познань, 1707, 2 изд. 1727). Последнее сочинение побудило И. А. Залуского опубликовать «Specimen historiae polonae criticae constans animadversionibus in historiam Ludovici Poloniae et Hungariae regis ab Aug. K. descriptum» (1733).

Примечания

Литература 
 
 

Гербы с нашлемниками в виде руки, держащей меч
Шляхетские роды герба Помян